Kartoteka (zbiór) – zbiór kart z informacjami, np. na temat przestępców
 Kartoteka (dramat) – dramat Tadeusza Różewicza
 Kartoteka – archaiczne określenie katalogu (folderu) w informatyce

Przypisy